Eta, lletra de l'alfabet grec (Η; η).
 els Eta (穢多), un grup social minoritari japonès sorgit de dues antigues comunitats feudals anomenades encara avui Burakumin.
 Mont Eta, muntanya de la Grècia central.
 Sigles: 
 ETA, sigles de l'organització basca Euskadi Ta Askatasuna.
 ETA, sigles angleses dEstimated Time of Arrival, temps estimat d'arribada.